Csapó est un patronyme porté notamment par :

 Gábor Csapó (1950-2022), joueur de water-polo hongrois ;
 Géza Csapó (1950-2022), kayakiste hongrois ;
 Károly Csapó (1952-), footballeur international hongrois ;
 Kyra Csapó (1993-), handballeuse hongroise.